Chevrotière, La Chevrotière ou Lachevrotière peut faire référence à :

Patronyme 
La famille Chavigny de Lachevrotière, famille française dont plusieurs membres se sont installés en Nouvelle-France :
 Henry Chavigny de Lachevrotière (1883-1951), homme politique franco-vietnamien assassiné ;
 François de Chavigny de Lachevrotière (ou de La Chevrotière, 1650-1725), seigneur en Nouvelle-France ;
 Nicole de la Chevrotière (1927-), poétesse et conteuse québécoise.

Toponyme 
 Le , dans la région québécoise du Nord-du-Québec ;
 La maison Ambroise-Chavigny-De La Chevrotière, à Lotbinière, au Québec ;
 Le moulin de La Chevrotière, à Deschambault-Grondines, l'un des premiers moulins à eau du Québec ;
 La rivière La Chevrotière, dans la région québécoise de Portneuf ;

Voir aussi 
 La Chevrolière, commune française du département de la Loire-Atlantique. 

Homonymie de patronyme